Хомустахский наслег — название (иногда с добавлением числительного обозначения) ряда низовых административно-территориальных единиц (наслегов) в Якутии:

Наслеги 

 Хомустахский наслег — сельское поселение в Верхневилюйском улусе.
 Хомустахский 1-й наслег —  сельское поселение в Намском улусе.
 Хомустахский 2-й наслег — сельское поселение в Намском улусе.